Бату́ринський прову́лок — назва провулків у різних населених пунктах Україні, на честь міста Батурин Чернігівської області.

Батуринський провулок — провулок в місті Жмеринка Вінницької області.
 Батуринський провулок — провулок в місті Київ.

Провулки